Соревнования в беге на 100 метров у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 1999 года прошли 22 августа.

Медалисты

Финал 

CR — рекорд чемпионатов мира.

Ссылки 
 Результаты

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1999
Бег на 100 метров на чемпионатах мира по легкой атлетике